Ernst von Sachsen-Gotha-Altenburg ist der Name von:
 Ernst I. (Sachsen-Gotha-Altenburg) (1601–1675), Herzog von Sachsen-Gotha
 Ernst II. (Sachsen-Gotha-Altenburg) (1745–1804), Landesfürst des Herzogtums Sachsen-Gotha-Altenburg